Яков Яковлевич Гаккель (—) — известный советский океанограф, руководитель отдела географии Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики. Принимал участие в многочисленных экспедициях, в том числе на ледоколах «Сибиряков» (в 1932 г.) и «Челюскин» (в 1934 г.). Создал первую батиметрическую карту Арктического бассейна.

Сын инженера Якова Гаккеля, отец музыканта Всеволода Гаккеля.

Умер в 1965 году после осложнений, вызванных раком лёгких.

Награды 
 Премия имени С. И. Дежнёва (1960).

Память 
Подводный хребет Гаккеля
В 1966 году один из подводных хребтов в Северном Ледовитом океане, положение которого обосновал Я. Я. Гаккель, назван Географическим обществом СССР по имени первооткрывателя.
Именем Якова Гаккеля назван горный массив в Антарктиде, высочайшая вершина Земли Королевы Мод.

Гаккелевская улица в Санкт-Петербурге.

СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Яков Гаккель»

Библиография 
 Научные результаты работ экспедиции на «Челюскине» и в лагере Шмидта. Л., 1938. Т. 1—2.
 За четверть века: Обзор деятельности Арктического института Главсевморпути за 25 лет (1920—1945). 1945.
 Наука и освоение Арктики (К сорокалетию советских исследований). Л., 1957.

Редактор

Примечание

Литература

Ссылки 
 Могила Я. М. и Я. Я. Гаккелей
 Ордена 

Исследователи Арктики
Океанографы по алфавиту
Океанографы СССР
Персоналии:Гатчина
Похороненные на Литераторских мостках
Персоналии по алфавиту
Персоны без указанного места рождения
Лауреаты премии имени С. И. Дежнёва